Ice Tower steht für:
Bicsa Financial Center, Panama-Stadt
Ice Tower Ridge, Grat in Antarktika